Микеле Гуаданьо (, 16 октября 1878 — 10 сентября 1930) — итальянский ботаник, натуралист (естествоиспытатель), преподаватель геологии и инженер.

Биография 
Микеле Гуаданьо родился в Неаполе 16 октября 1878 года.

С ранней юности Микеле показывал определённое предпочтение к изучению естественных наук, но всё же поступил в Политехнический институт Неаполя, где изучал гражданское машиностроение. В 1905 году Гуаданьо получил диплом и в следующем году начал работать инженером. Микеле Гуаданьо разработал проект городского туннеля под горой Echia. Он имел значительные знания в области геологии и стал автором публикаций по структурной и прикладной геологии, касающихся изучения вулканического туфа Неаполя. Благодаря своим знаниям в области геологии Гуаданьо сумел преподавать геологию, примененную к строительству в Инженерном училище Неаполя. Несмотря на трудную работу инженера, Микеле, работая в свободное время, исследовал почти все регионы южной Италии, оставаться в постоянном контакте со знаменитыми ботаниками Европы; он внимательно изучил растительность полуострова Сорренто, острова Капри и Monte Nuovo.

Микеле Гуаданьо преждевременно скончался в Неаполе 10 сентября 1930 года.

Научная деятельность 
Микеле Гуаданьо специализировался на папоротниковидных.

Публикации

Публикации по ботанике 
Гуаданьо является автором следующих публикаций по ботанике:

 Una escursione a Monte sacro di Novi in Lucania. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. 2, 1908, pp. 235–250).
 Note d’Erbario. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. 2, 1908, pp. 461–465).
 L’Epipogium aphyllum (Schm.) Sw. nell’Italia Meridionale. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, T. II, 1910, pp. 521–523).
 Prime notizie sulla vegetazione delle Isole Sirenuse. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. III, 1911, pp. 75–91, con 4 fig.)
 A proposito di due specie di felci da escludere dalla flora napoletana. (Boll. Soc. Bot. Ital., Firenze, 1912 pp. 94–98).
 Sulla nomenclatura di alcune Rubie della flora europea. (Boll. Soc. Bot. Ital., Firenze, 1914 pp. 28–33).
 A proposito di Thymus striatus Vahl. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. IV, 1914, pp. 223–229).
 La vegetazione della Penisola Sorrentina. Parte I, II, III. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. V, 1918, pp. 133–178).
 La Carex  grioletti Roem. Nella Penisola Sorrentina. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. V, 1918, pp. 285–288).
 La vegetazione della Penisola Sorrentina. Parte IV. (Elenco sistematico delle specie e varietà). ( Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. VII, 1924, pp. 67–128).
 Note ed aggiunte alla flora dell’Isola di Capri. (Nuovo Giorn. Bot. It., vol. XXIX,  Firenze , 1922 (1923), pp. 44–66).
 La <<Macchia>> nel paesaggio di Capri e la sua protezione. Comunicazione fatta al Convegno del Paesaggio di Capri 1922. (G. Casella ed., Napoli, 1923).
 La vegetazione del Monte Nuovo e le sue origini. (Boll. della Soc. dei Naturalisti di Napoli, vol. XXXV (1923), pp. 238–306, con 4 fig. ed I Carta).
 Rapporti tra poggia e vegetazione della Costiera amalfitana. (Boll. della Soc. dei Naturalisti di Napoli, a. XXXIX, 1925).
 La vegetazione della Penisola Sorrentina. (IV parte) [puntata 2a]. (Boll. R. Orto Botanico della R. Università di Napoli, vol. VIII, 1926, pp. 239–268).

Публикации по геологии и инженерии 
Гуаданьо является автором следующих публикаций по геологии и инженерии:

 Le perturbazioni statistiche dei manufatti che attraversano la collina di Posillipo e la loro causa. 1923. Atti del R. Istituto di Incoragg.. vol. LXXV, Napoli.
 Sui bradisismi nella collina di Posillipo. 1923. Boll. Soc. Natural., proc. verb., vol. XXXV, Napoli.
 Osservazioni sulle gallerie cavate nel tufo giallo trachitico e sulle ipotesi di carico per la verifica dei rivestimenti. 1924. Atti del R. Istituto d’Incoragg., vol. LXXVI, Napoli.
 Notizie sul pozzo artesiano recentemente trivellato nella piazza S. Maria la Fede, in Napoli. 1924. Boll. Soc. Natural., vol. XXXVI, Napoli.
 Vivara. 1924. Bull. Club escursionisti napolitani, Napoli.
 Il tufo trachitico ossidianico di Santo Stefano al Vomero (Napoli). 1925. Boll. Soc. Natural., vol. XXXVII, Napoli.
 La galleria della direttissima. 1926. Atti del R. Istit. d’Incoragg., vol. LXXVIII, Napoli.
 Il pozzo artesiano della centrale elettrica del volturno. 1926. Boll. Soc. Natural., vol. XXXVIII, Napoli.
 Monte Echia. Geologia ed antiche escavazioni. 1928. Atti del R. Istit. d’Incoragg., vol. LXXX, Napoli.
 Il tufo giallo trachitico nel sottosuolo della città di Napoli. 1928. Ibidem.
 Materiali naturali da costruzione. Saggio di bibliografia regionale dell’Italia. 1930. Atti del R. Istit. d’Incoragg., Napoli.

Примечания

Литература 
 Fontanella F., 2008. Michele Guadagno, 130º anniversario dalla nascita di un grande naturalista napoletano. Il Gazzettino Vesuviano. Anno XXXVIII — n. 33, pag. 3.
 D'erasmo G., 1932. Michele Guadagno. Boll. Soc. Nat-Napoli, 43: 425—434.
 Trotter A., 1930. Michele Guadagno. Notizie Bibliografiche. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s., 38 (4): 804—807.

Ссылки 
 Viaggio nella natura di Stabia: Michele Guadagno, 130º anniversario dalla nascita di un grande naturalista napoletano

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Геологи по алфавиту
Геологи Италии
Инженеры по алфавиту
Инженеры Италии